Бу — китайская фамилия, 92-я в списке Байцзясин. Корейское произношение — Пок. Вьетнамское — Bốc.

Современный перевод иероглифа卜 — гадание, гадать, предвидеть (25 иероглифический ключ).

Известные Бу
 Бу Ваньцан (1903—1974) — китайский режиссёр.
 Бу Синь (род. 1987) — китайский футболист 
 Бу Сянчжи (род. 1985) — китайский шахматист, гроссмейстер (1999).
 Бу Тао (род. 1983) — китайский бейсболист.

См.также 
 Сто фамилий
 Бу (значения)

Китайские фамилии